Le elezioni presidenziali in Tagikistan del 2006 si tennero il 6 novembre.

Risultati

Collegamenti esterni

2006
Tagikistan